Die Saison 2019/20 war die zwölfte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga, einer multinationalen Eishockeyliga. Titelverteidiger war der HK ZSKA Moskau. Die Liga startete mit 24 Mannschaften in die Saison, diese stammten aus Kasachstan, Lettland, Russland, Finnland, Belarus und China.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison am 25. März 2020 – mitten in den Play-offs – abgebrochen. Der russische Eishockeyverband erklärte den Sieger der Hauptrunde, den HK ZSKA Moskau zum russischen Meister, während die KHL keinen KHL-Champion kürte und den Gagarin-Pokal nicht vergab.

Modus 
In der regulären Saison sind die Teams in zwei Konferenzen und vier Divisionen unterteilt, wobei in jeder Division sechs Teams vertreten sind. Jede Mannschaft muss insgesamt 62 Spiele bestreiten. Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft – wie in der NHL – zwei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft auch zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-off-Runden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Teilnehmer 
Die Zusammensetzung der Liga änderte sich im Vergleich zum Vorjahr: Am 28. Mai 2019 gab der HC Slovan Bratislava bekannt, sich zur kommenden Spielzeit aus finanziellen Gründen aus der KHL zurückzuziehen und eine Bewerbung für die heimische Extraliga abzugeben. Aufgrund eines geplatzten Investorenvertrages war dieser Schritt notwendig geworden. Zudem hatte der Verein allein bei einer Tochtergesellschaft der Stadt Bratislava Schulden in Höhe von mehr als einer Million Euro. Des Weiteren hatte der Klub unbezahlte Gehälter für Spieler und Angestellte in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro angehäuft.

Aufgrund des Rückzugs des HC Slovan kehrte Torpedo Nischni Nowgorod in die West-Konferenz und Tarassow Diwision zurück. Um gleichstarke Divisionen zu haben, wechselte der HK Sibir Nowosibirsk aus der Tschernyschow in die Charlamow Diwision.

Hauptrunde 
Die Saison 2019/20 startete am 1. September 2019 mit dem Eröffnungsspiel um den Lokomotive-Pokal zwischen den Vorjahresfinalisten HK ZSKA Moskau und HK Awangard Omsk. Das Ende der regulären Saison ist auf den 27. Februar 2020 terminiert, anschließend beginnen am 1. März die Play-offs.

Im Rahmen der KHL World Games wird das Spiel Salawat Julajew Ufa gegen Ak Bars Kasan in Davos ausgetragen. Außerdem werden einzelne Spiele in Almaty, Tallinn und Shenzhen ausgetragen, um die Bekanntheit der Liga zu steigern. Das All-Star-Wochenende wird am 18. und 19. Januar 2020 in der VTB-Arena in Moskau stattfinden.

Tabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Konferenz; , ,

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Beste Scorer 

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
2 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Spieler des Monats

Playoffs 

Die acht besten Teams jeder Konferenz sind für das Achtelfinale qualifiziert. In jeder Runde tritt je Konferenz die (verbliebene) bestplatzierte Mannschaft gegen die am schlechtesten platzierte Mannschaft an. Die besser platzierte Mannschaft erhält das Heimrecht, beginnt also mit zwei Heimspielen. Im Finale wird das Heimrecht der Mannschaft mit mehr Punkten aus der regulären Saison zugesprochen.
Die Playoffs um den Gagarin-Pokal begannen am 1. März 2020  und sollten bis zum 25. April 2020 beendet sein. Am 25. März 2020 wurden die Playoffs aufgrund der COVID-19-Pandemie in Russland vorzeitig beendet.

Turnierbaum

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2019/20